Демблин:

 Демблин — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Рыцкий повят.
 Демблин — село в Польше, находящееся в гмине Ветшиховице Тарнувского повята Малопольского воеводства.